Toutes les localités portant le nom d'Orléans furent nommées d'après la ville française d'Orléans, généralement par référence à la Maison d'Orléans.

Toponymes

Orleans, ville du sud du Brésil, dans l'État de Santa Catarina.

Orléans est une communauté (autrefois partagée entre les villes de Cumberland et de Gloucester) qui fait partie, depuis 2001, de la nouvelle ville unifiée d'Ottawa, en Ontario.
 L'île d'Orléans est une île qui fait face à la ville de Québec, dans le Saint-Laurent, au Québec.
 Orléans, circonscription électorale fédérale ontarienne
 Orléans (auparavant Ottawa—Orléans jusqu'en 2018) est une circonscription provinciale de l'Ontario.
 Orléans, district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838.

Aux États-Unis, plusieurs villes et comtés furent nommées d'après la ville française d'Orléans, mais s'écrivent sans accent sur le « e » :
 Orleans, Indiana ;
 Orleans, Iowa ;
 Orleans, Massachusetts ;
 Orleans, Nebraska ;
 Orleans, comté d'Orleans, Vermont ;
 Orleans, comté d'Orleans, New York.

La paroisse d'Orléans correspond aux limites de la ville de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Orléans, commune du Loiret ;
 Orléans-la-Source, quartier d'Orléans.
 Village d'Orléans, micro quartier du

Histoire 
 Comté d'Orléans, dirigé par les comtes d'Orléans.
 Duc d'Orléans, titre féodal créé au  par le roi de France ; duchesse d'Orléans, titre porté par la femme du duc.
 L'ancien territoire d'Orléans recouvrait toute la partie sud de l'ancienne Louisiane française après la vente de la Louisiane aux États-Unis.
 La maison d'Orléans, une branche cadette de la maison de France.

Régions naturelles 
la forêt d'Orléans est une forêt domaniale française située au nord d'Orléans dans le département du Loiret ;
l'île d'Orléans est une île du fleuve Saint-Laurent, près de Québec.

Transports 
  ;
 Orléans Express, compagnie québécoise de transport ;
 Tramway d'Orléans, tramway de la ville française d'Orléans ; 
 La Cadillac Orleans, concept-car construit par Cadillac.

Vins 
L’orléans (AOC) est produit autour de la ville d'Orléans.
L’Orléans-cléry est produit en aval d'Orléans.

Musique 
 Orleans est un groupe de rock américain.

Cinéma 

 Orléans, est un film de Virgil Vernier sorti en 2013.

Télévision 
  est une série télévisée américaine de 1997 avec Larry Hagman, Michael Reilly Burke et Vanessa Bell Calloway.

Littérature 

 Orléans est le titre d'un roman de l'écrivain français Yann Moix sorti en 2019 chez Grasset, dont la publication fut très médiatisée en raison des scandales autour de la famille Moix qui ont accompagné la sortie du livre.

Jeux 
Orléans est un jeu de société sorti en 2014.

Patronymes 
 Agnes Aggrey-Orleans, diplomate ghanéenne.

Notes et références

Voir aussi